2 miejscowości w Polsce:
 Nowy Kraków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Nowy Kraków – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo